

Militaria 
P-6 – radziecki pocisk przeciwokrętowy
PZL P.6 – polski prototypowy samolot myśliwski
Curtiss P-6 Hawk – amerykański samolot myśliwski

Inne 
Huawei Ascend P6 – smartfon przedsiębiorstwa Huawei
DR P6 Beat – duński kanał radiowy